Hyponephele boopis är en fjärilsart som beskrevs av Sheldon 1913. Hyponephele boopis ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
boopis